eMule MorphXT es un mod del programa P2P eMule, creado para mejorar la interfaz de usuario de eMule. Al igual que la mayoría de modificaciones del proyecto original incorpora las mejoras de cada nueva versión del eMule, añadiéndole algunas funcionalidades no consideradas de suficiente importancia para añadir al proyecto original o que aún no han sido agregadas. Este mod incluye características propias así como mejoras tomadas de otros mods como Xtreme, EastShare o emulEspaña. En la actualidad, es uno de los mods recomendados por los encargados del proyecto original.

Principales características 
Algunas de sus características son las siguientes:

 PowerShare. Posibilidad de impulsar archivos de compartición escasa mediante un sistema de prioridades.
 Control inteligente de categorías. Posibilita poder manejar con mayor comodidad las descargas.
 Control inteligente de subida (SUC). Mediante los clientes activos, puede determinar la velocidad de subida óptima.
 Sensor de velocidad de subida (USS). Mediante pings, regula la velocidad de subida óptima.
 Conmutación del sistema de subida dinámico. Intercambia el sistema de subida entre el SUC y el USS, dependiendo del que mejores resultados obtenga en cada momento.
 Ejecución como servicio nativo. Este modo permite trabajar al eMule MorphXT sin necesidad de que el usuario tenga que intervenir, ejecutándose de manera oculta.
 Control y sistema de seguridad antihackeo de créditos y de leechers.
 Servicio para equipos UPnP.
 Servicio de ofuscación de protocolo. Añadido desde el eMule v0.47b Oficial, y generalizado en el eMule 0.47c Oficial.

Se convirtió en famoso, ya que soportaba un sistema de apoyo al protocolo eD2K, denominado Webcaché. Este sistema, fue suprimido en la migración del mod, del oficial 0.47c al 0.48a, ya que se tenía la certeza que algunos usuarios no hacían un uso correcto.

Equipo de eMule MorphXT (MorphXT Team) 

 SiRoB (desarrollador retirado)
 leuk_he (desarrollador activo)
 Stulle (desarrollador activo y traductor al alemán)
 AndCycle (desarrollador activo)
 Fafner (desarrollador activo)
 guijarrelson (traductor al español, testeador y servicio técnico)(desarrollador retirado)
 Nisse (testeador)
 omeringen/erdem444 (testeador)
 Dick_Manitoba (testeador)
 JackieKu (desarrollador activo)
 schnulli900 (desarrollador activo y traductor al taiwanés)
 Nicolas_FR (traductor a francés)
 Heiler (traductor al portugués brasileño)
 zz_fly (traductor al Chino (P.R.C.))
 v-x-vendetta (traductor al italiano)
 Max (traductor al italiano)
 miao (traductor al italiano)
 Morella (traductor al alemán)
 Myth88 (traductor al alemán)

Enlaces externos 
 Sitio web oficial de eMule MorphXT
 SpanishMorphXT - servicio en español

Software de compartición de archivos libre
Mod de Emule
Software libre exclusivo para Windows